Каарло Калерво Тойвонен (; 22 января 1913 — 25 июля 2006) — финский легкоатлет, призёр Олимпийских игр.

Каарло Калерво Тойвонен родился в 1913 году в Сало, Великое княжество Финляндское. В 1936 году на Олимпийских играх в Берлине стал обладателем бронзовой медали в метании копья.

Ссылки 
 

Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1936 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1936 года
Легкоатлеты Финляндии